Ljaskovo (Bulgaars: Лясково) kan verwijzen naar een van de onderstaande plaatsen in Bulgarije:

 Ljaskovo (Boergas) - een dorp in de gemeente Ajtos, oblast Boergas
 Ljaskovo (Dobritsj) - een dorp in de gemeente Dobritsjka, oblast Dobritsj
 Ljaskovo (Kardzjali) - een dorp in de gemeente Tsjernootsjene, oblast Kardzjali
 Ljaskovo (Plovdiv) - een dorp in de gemeente Asenovgrad, oblast Plovdiv
 Ljaskovo (Smoljan) - een dorp in de gemeente Devin, oblast Smoljan
 Ljaskovo (Stara Zagora) - een dorp in de gemeente Stara Zagora, oblast Stara Zagora